De Cascade Cycling Classic is een meerdaagse wielerwedstrijd voor profrenners in de Verenigde Staten, die sinds 1980 wordt georganiseerd in en rondom Bend, Oregon. Sinds 1986 kent de koers ook een vrouwenwedstrijd.

Erelijst

Mannen

Vrouwen

Externe link
  Officiële website

Wielerwedstrijd in de Verenigde Staten
Meerdaagse wielerwedstrijd
Sport in Oregon